Cristalería Corvaya e Bazzi es una empresa vidriera artística italiana, fundada por Carlo Bazzi, a en 1906 en Milán, en Via Tadino.

La compañía tiene algunos vitrales en la Iglesia de San Giuseppe al Policlinico y el gran velario del mercado de cereales dentro del Palazzo Mezzanotte, en la Pinacoteca y Biblioteca Ambrosiana, en el Banco de Italia en Via Cordusio en Milán, en el Palazzo Edison en Milán.

El pintor E. Zuccaro colabora con la firma. En la Exposición Internacional de Milán de 1906, el pabellón "Orafi e Argentieri" del arquitecto De Lazzari fue completamente decorado con las ventanas de la empresa Corvaja y Bazzi.

En Milán Palazzo Edison conserva tres ventanas en el primer piso diseñadas, construidas e instaladas a mano por Carlo Bazzi en 1922, cada ventana está compuesta por 18 mil piezas de vidrio de colores que pesan 20 quintales por 550 metros cuadrados de superficie.

Historia 
El Corvaja e Bazzi Art Atelier, a principios de 1900 en Milán, gozó de gran fama, y ​​sus vidrieras de rareza y perfección hechas en tubage o émail-tubé. En ese momento eran los únicos que los fabricaban de esta manera en Italia, y la cristalería milanesa competía con el cristal de Murano en Venecia.
Con esta técnica se realizaron trabajos extremadamente refinados con una variedad infinita en la gradación de colores, estudiados durante mucho tiempo en la búsqueda pictórica de las pinturas de Carlo Bazzi, con colores iridiscentes en función de los reflejos de la luz en las superficies de los materiales.

Técnicas 
En la base de la creación de obras de tubage probablemente estaba la intención de lograr lo que había sido el objetivo de los primeros grandes artistas de Liberty: reducir los costos de producción de un concepto de arte aplicado, poniendo la visión del arte al alcance de todos en la vida cotidiana. .
Se asume que con el uso de una jeringa, con la cual se extendió un fino hilo de masa, se definieron los contornos y formas, dentro de este marco se extendió el esmalte, un poco como el "correo cloisonné" en alta joyería, luego cocinando En el horno.

Referencias

Bibliografía 
 Alessandro Debenedetti, Il vetro italiano: 1920-1940, p. 13, 1996
 Italy. Ministero di agricoltura, industria e commercio, Le industrie artistiche italiane, Volumi 1-3, p. 112, 1909 
 Carlo Carrà, L'arte decorativa contemporanea alla prima biennale internazionale di Monza, Alpes, 1923
 Fulvio Roiter, Guido Lopez, Art nouveau in Milan, p. 144, 1993
 L'Architettura italiana, Volume 14, p. 28, 1911
 Rosa Barovier Mentasti, Tra creatività e progettazione: il vetro italiano a Milano 1906-1968, 1998
 Andrea Colombo, Milano si accende: Quando la luce elettrica illuminò i sogni degli italiani
 Andrea Speziali, The world of Art Nouveau, p. 31, 2017 
 Il secolo 20. rivista popolare illustrata, p. 473, 1923
 Aa. Vv., Ospedale Maggiore/Ca' Granda. Ritratti moderni, Electa, 1987, p. 31.
 Guido Marussig, Le arti decorative nel nuovo Palazzo delle Borse di Milano, in Rassegna di Architettura, nº 3, 1932, p. 121. 
 P. Canetta, Cronologia dell'Ospedale Maggiore di Milano, Milano, 1884
 Rossi, Rovetta,  La Pinacoteca Ambrosiana, Milano, 1977
 P. Malfatti,  La Parabola Artistica dei Bertini in Duomo, in: Storia dell'Arte n. 62, 1988
 E. Brivio, C. Pirina, la Vetrata Liberty a Milano, Milano 1990
 R. Bossaglia, V. Terraroli,  Milano Déco, Milano 1999
 AA.VV. Il Gabinetto Dantesco del Museo Poldi Pezzoli di Milano, in: Restituzione: Quaderni di studi e restauri, Milano, 2002
 M. Ballarini et altri, Storia dell'Ambrosiana: Il Novecento, Milano, 2002
 R. Bossaglia, V. Terraroli,  il Liberty a Milano, Milano 2003

Enlaces externos 
  Lombardia Beni Culturali, Milan
  Lombardia Beni Culturali, Milan, Chiesa di S. Giuseppe al Policlinico, 1936
   Casa Arioli (Milan), Vetrate Corvaya e Bazzi
  Vetrate Corvaya e Bazzi, Lombardia Beni Culturali 

Empresas de cristalería
Marcas de lujo
Empresas de Italia
Empresas fundadas en 1906